Horizons (Parkway Drive), album van Parkway Drive
 Horizons (Steve Hackett), nummer van Steve Hackett, eerst verschenen op Foxtrot van Genesis
 Horizons (Epcot), voormalige attractie in het Disney-park Epcot
 Horizons (Frankrijk), Franse politieke partij